Paxton kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Paxton
 John Richard Paxton

Robotskapade auktorsförkortningar